João Afonso Telo de Meneses, 2º senhor de Albuquerque — (m. 1268) filho de Afonso Teles de Meneses (m. 1230) e Teresa Sanches
 João Afonso Teles de Meneses, 1.º conde de Barcelos — (m. 1304) filho de Rodrigo Anes de Meneses e de Teresa Martins de Soverosa
 João Afonso Telo de Meneses, conde de Ourém — (m. 1381) filho de Afonso Teles Raposo e de Berengária Lourenço de Valadares
 João Afonso Telo de Meneses, conde de Viana do Alentejo — (ca. 1330-1384) filho de João Afonso Telo de Meneses, conde de Ourém
 João Afonso Telo, 6.º conde de Barcelos — (m. 1385 na batalha de Aljubarrota) filho de Martim Afonso Telo de Meneses e irmão da rainha Leonor Teles

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história